Нерина — может означать следующее:

 Нерина — род растений семейства Амариллисовые.
 (1318) Нерина — астероид.
 Надя Нерина — английская артистка балета